Bariyarpur peut faire référence à :
 Bariyarpur, un village du district de Bara au Népal ;
 Bariyarpur, un village du district de Rautahat au Népal.